Nicolas Clément peut désigner :
 Nicolas Clément (1647-1712), un bibliothécaire et copiste français ;
 Nicolas Clément (1779-1841), un physicien et chimiste français.